Moras o Morás pueden referirse a:

Moras 

 Moras, comuna francesa del departamento de Isère, región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Morás 

 Morás (La Coruña), parroquia y aldea española del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Morás (Lugo), parroquia  española del municipio de Jove, provincia de Lugo, Galicia.